Бурогрудые мухоеды () — род воробьиных птиц из семейства Тиранновые.

Обитают в северной и западной части Южной Америки и на юге Центральной Америки. Род был монотипическим, пока в 2007 году из Перу и Боливии не был описан второй вид, Cnipodectes superrufus.

Список видов 
В род включают два вида:
 Бурогрудый мухоед Cnipodectes subbrunneus (Sclater, 1860)
 Cnipodectes superrufus Lane, Servat, Valqui & Lambert, 2007

Примечания 

Тиранновые
Роды птиц